Мери́мский Ви́ктор Аркадьевич (15 февраля 1919 — 6 мая 2003,  Москва) — советский военачальник, генерал-полковник (25.04.1975). Участник Советско-финской войны, Великой Отечественной войны и Афганской войны. Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке — начальник Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск (1985—1988).

Биография 
Виктор Меримский родился в городе Никополь, по утверждению краеведов этого города — Днепропетровской области Украины, Виктор Меримский родился в По утверждению краеведов этом городе в еврейской семье. Его отец в царское время работал маклером и занимался зерновыми сделками. Окончил 8 классов средней школы в Никополе в 1935 году, два курса авиационного техникума в Запорожье в 1937 году.

На службе в Красной Армии с сентября 1937 года. Был зачислен курсантом в Горьковское бронетанковое училище имени т. Сталина (в 1938 году училище переведено в Харьков и стало именоваться Харьковским бронетанковым училищем). Окончил училище в 1939 году. Направлен на службу командиром взвода 52-й отдельной легко-танковой бригады Харьковского военного округа.

Участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 годов с декабря 1939 года, когда был назначен командиром взвода 64-го отдельного танкового полка 7-й армии. После прекращения боевых действий вернулся в ту же танковую бригаду в Харьковский ВО, где был командиром взвода 247-го отдельного танкового батальона, исполняющим обязанности командира роты 298-го отдельного танкового батальона. С апреля 1941 года — командир роты тяжелых танков, затем помощник начальника 1-й части штаба 100-го танкового полка 50-й танковой дивизии. Член ВКП(б) с 1940 года.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 26 июня 1941 года, командир танковой роты в той же дивизии, которая была передана в состав 21-й армии и участвовала в Смоленском оборонительном сражении. В бою 17 июля 1941 года был ранен, но остался в строю. С сентября 1941 года — заместитель командира танкового батальона и врид командира танкового батальона 150-й танковой бригады Брянского фронта.

С июля 1942 года майор Меримский занимал должности старшего помощника начальника и начальника оперативного отдела штаба 17-го танкового корпуса на Воронежском и Юго-Западном фронтах. Меримский участвовал в разработке операций, которые 17-й ТК (позже преобразованный в 4-й Гв.ТК) проводил на Донбассе, на Курской дуге, и на Украине.

С мая 1944 года был старшим помощником начальника оперативного отдела штаба 4-го гвардейского танкового корпуса. После тяжелого ранения с января по март 1945 года находился в эвакогоспитале в Харькове, а после излечения получил назначение на тыловую должность начальника отдела боевой подготовки Управления командующего бронетанковыми и механизированными войсками Харьковского военного округа. Но в самом конце войны вернулся на фронт и окончание Великой Отечественной войны подполковник Меримский встретил в должности начальника штаба 3-й гвардейской мотострелковой Ямпольской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова бригады 4-го гвардейского танкового Кантемировского корпуса 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта.

На фронте был награждён двумя орденами Красной Звезды (31.12.1942, 20.02.1943), орденом Красного Знамени (5.05.1944), орденом Отечественной войны 1-й степени (18.02.1944).

В послевоенное время продолжил службу в Советской армии. С сентября 1945 по сентябрь 1946 года служил начальником штаба 3-го мотострелкового полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, а затем его направили на учёбу в академию. Окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск СА им. И. В. Сталина в 1951 году. С апреля 1951 года — командир 103-го механизированного полка 32-й гвардейской механизированной дивизии 8-й механизированной армии в Киевском военном округе. С ноября 1951 года — командир 10-го танкового полка 14-й гвардейской механизированной дивизии Группы Советских оккупационных войск в Германии (Йютербог). С февраля 1953 года проходил службу в Управлении боевой и физической подготовки ГСВГ: начальник отдела бронетанковых и механизированных войск, заместитель начальника Управления, заместитель начальника Управления по бронетанковым войскам. С декабря 1954 по октябрь 1957 года — командир 14-й гвардейской механизированной дивизии в ГСВГ (в апреле 1957 года переформирована в 14-ю гвардейскую мотострелковую дивизию). 

Окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР в 1959 году. В октября 1959 года — первый заместитель и заместитель начальника Управления боевой подготовки Киевского военного округа. С апреля 1962 года служил начальником штаба 5-й гвардейской танковой армии в Белорусском военном округе, с сентября 1963 года — начальник штаба — первый заместитель командующего 5-й гвардейской танковой армией. С июля 1964 года — начальник управления боевой подготовки и военно-учебных заведений штаба Прикарпатского военного округа.

С января 1967 года — командующий 8-й танковой армией Прикарпатского военного округа. В 1968 году участвовал в операции «Дунай» по вводу советских войск в Чехословакию в этой должности. С декабря 1969 года — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа. С июня 1974 по апрель 1985 года — заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск.

С августа по ноябрь 1979 года по приказу Министра обороны СССР генерал-лейтенант Меримский в составе рабочей комиссии под руководством генерала армии Павловского И. Г. находился в Афганистане с целью изучения политической обстановки и всесторонней оценки состояния правительственных войск ДРА:В этой связи очень убедителен генерал-полковник Меримский В. А.. Его как-то незаслуженно подзабыли, а ведь он более 4-х лет являлся одним из руководителей оперативной группы МО СССР. Он и до ввода войск в течение нескольких месяцев 1979 г. в составе группы Главкома Сухопутных войск генерала армии И. Павловского объездил практически все гарнизоны, армейские корпуса, дивизии и части афганских войск и великолепно владел информацией от самых низов до министерства обороны ДРА. Он знал лично и часто встречался с Тараки, Амином, а позже и Кармалем, давая чёткие, с глубоким знанием дела оценки обстановки, а также меткие характеристики всем троим лидерам ДРА.

По совместной оценке, данной Павловским и Меримским Политбюро ЦК КПСС, ввод советских войск в Афганистан был указан как нецелесообразный.

По решению руководства ВС СССР Меримский приступает к контролю над развёртыванием соединений и воинских частей, готовящихся ко вводу в Афганистан и приведению их к боевой готовности.

С 1979 по 1984 год – заместитель начальника Оперативной группы Министерства обороны СССР в ДРА (с оставлением в прежней должности). Нёс ответственность за подготовку и руководство боевыми действиями частей и подразделений ОКСВА и правительственных войск ДРА.

Деятельность Меримского по планированию и руководству боевыми действиями вызывала неоднозначное отношение к нему со стороны подчинённых. С одной стороны, Меримский определённо внёс большой вклад в приведение 40-й армии к боевой готовности. С другой стороны, некоторые ошибки в планировании первых боевых действий в ходе Афганской войны привели к неоправданным большим потерям советских военнослужащих. Подобными событиями, которые произошли в ходе боевых действий под управлением Меримского, являлись бой у кишлака Шигал подразделений 103-й воздушно-десантной дивизии и бой у кишлака Хара подразделений 66-й отдельной мотострелковой бригады. По воспоминаниям Александра Лебедя, офицеры и солдаты ОКСВА  окрестили Меримского «седая смерть».

С апреля 1985 по апрель 1988 года — заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке — начальник Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск.

В мае 1988 года уволен в отставку. Жил в Москве. Умер в 2003 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Научные труды 
Меримский активно занимался вопросами, связанными с обновлением программы обучения военнослужащих сухопутных войск в связи с возникшими требованиями современности и опытом полученным в Афганской войне. Для него стала очевидной необходимость кардинального пересмотра устоявшегося десятилетиями послевоенного периода комплекса боевой подготовки сухопутных войск, а также необходимости обучения офицеров по правильной организации функционирования воинских частей вне рамок положений, описанных в общевоинских уставах и служебных инструкциях.

В 1987 году под редакцией Меримского издаются следующие учебные пособия:
 «Тактическая подготовка мотострелковых и танковых подразделений»;
 «Подготовка снайперов. Учебно-методическое пособие»;
 «Справочник сержанта мотострелковых (танковых) войск».

В 1988 году под редакцией Меримского выпускается полноценное учебное пособие для командиров воинских частей:«Командир полка». Данный труд вобрал в себя весь опыт военного строительства и методы рационального управления войсками. В нём Меримский дал подробные рекомендации командирам частей по многим аспектам управления воинской частью в мирное и военное время, таким как:
 выстраивание взаимоотношений с подчинёнными;
 укрепление дисциплины и сплочение воинского коллектива;
 ведение хозяйства воинской части;
 создание финансовой дисциплины;
 работа с офицерским составом;
 и многое другое.

В том же 1988 году под руководством Меримского выходит учебное пособие для военнослужащих сухопутных войск:«Приемы и способы действий солдата в бою». В данном произведении были обобщены тактические приёмы из опыта, полученного при ведении боевых действий в Афганистане, и подробно расписаны рекомендации, которые ранее не входили в программу тактической подготовки военнослужащих сухопутных войск ВС СССР. К примеру:
 действия военнослужащих по обнаружению и обезвреживанию мин-ловушек;
 тактические приёмы боя в городских условиях;
 тактические приёмы при штурме зданий;
 тактические приёмы в бою в горной местности и преодоление препятствий в горах.

Мемуары 
Также Меримским были написаны мемуары посвящённые событиям Афганской войны:
 «В погоне за "Львом Панджшера"». — М., 1993.
 «Загадки афганской войны». — М., 1993. — ISBN 5—9533—1569—4
 «Кабул — Москва. Война по заказу». // Военно-исторический журнал. — 1993. — № 10-12; 1994. — № 1.
 «В боях с моджахедами». // Военно-исторический журнал. — 1994. — № 8.

Награды 
 Орден Ленина,
 Два ордена Октябрьской революции (1974, 1982),
 Два ордена Красного Знамени (1944, 1968),
 Два ордена Отечественной войны I степени (1944, 1985)),
 Три ордена Красной Звезды (1942, 1943, 1952),
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (1988),
 Медали СССР,
Награды иностранных государств
 Два ордена Красного Знамени (ЧССР, 5.05.1975, 1985)
 Два ордена Красного Знамени (Афганистан, 1982, 13.09.1984)
 Медаль «Военная доблесть» (Румыния, 31.05.1985)
 Медаль «30 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР)
 Медаль «В память 20-летия Словацкого восстания 1944 года» (ЧССР)
 Медаль «40 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 1985)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооружённых сил Кубы» (Куба, 24.11.1986)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР, 15.03.1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР, 16.12.1971)
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (МНР, 8.01.1976)
 Медаль «60 лет Вооружённым силам МНР» (МНР, 29.12.1981)
 Медаль «30 лет Болгарской народной армии» (Болгария, 14.09.1974)

Воинские звания 
 лейтенант (1939)
 старший лейтенант (??.11.1941)
 капитан (27.03.1942)
 майор (4.10.1942)
 подполковник (13.04.1944)
 полковник (?)
 генерал-майор танковых войск (8.08.1955)
 генерал-лейтенант (16.06.1965)
 генерал-полковник (25.04.1975)

Литература 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN: 978-601-7378-16-5. — С.170—171.
 Окороков А. Секретные войны СССР. Самая полная энциклопедия. — Москва: «Яуза», «Эксмо», 2015. — ISBN 978-5-699-67679-8. — С.699.

Ссылки 
 Биография В. А. Меримского на сайте ГУБП Минобороны России.
 Биография генерал-полковника Виктора Меримского на сайте «Афганец».
 Фронтовые награды В. А. Меримского // ОБД «Память народа»

Примечания 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Афганской войны (1979—1989)
Руководители ОКСВА
Участники операции «Дунай»
Похороненные на Троекуровском кладбище